Klapa Izergo  je ženska klapa iz Lumbarde. Izergo je stari lumbarajski izraz koji označava nešto, neuobičajeno, nesvakidašnje. Klapa je osnovana u ljeto 2017. godine na inicijativu četiri mlade cure i prijateljice iz Lumbarde, koje su sastavni dio klape. Uz pomoć mladog glazbenika Roka Radovana, koji je s velikim entuzijazmom prihvatio mentorstvo, ideja je krenula u realizaciju te se klapi pridružuju ostale pjevačice. Članice klape su: Gabriela Maričić (prvi sopran), Antea Sinković, Mare Silić Kirhmajer (drugi soprani), Marcela Radovan, Sara Hančević (mezosoprani), Ela Šestanović, Antonela Milina, Anamaria Milina (altovi). Članice su KUD-a Ivo Lozica te su od osnutka redoviti dio repertoara, a većina članica aktivno sudjeluje i u ostalim sekcijama KUD-a. Roko Radovan trenutno studira i profesionalno se razvija u Zagrebu, a uz iznimno uspješnu klapu Kordu, aktivno radi na ostalim klapskim projektima, među ostalim i klapu Izergo. Unatoč velikoj udaljenosti od Roka, redovito se sastaju i pjevaju uz vodstvo njihovog prvog soprana-Gabriele. U trenu osnutka bile su mlada klapa, prosjeka godina svega 19,2 godine. Osvojile su prvu nagradu žirija na večeri debitanata u Bolu 8.6.2019.

Izvori

Vanjske poveznice 
Klapa Izergo
Instagram
YouTube Klapa Izergo -Divojka je zelen bor gojila - YouTube
Otoci.eu Humanitarni koncert

Hrvatske klape
Korčula